Selkäsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Selkäsaari och Pappilanhieta,  (1,4 km²)
 Selkäsaari (ö i Lappland, Kemi-Torneå, lat 65,72, long 24,52),  (2,5 km²)
 Selkäsaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,78, long 29,25),  (57 ha)
 Selkäsaari (ö i Jämsä, Kankarisvesi),  (0 ha)
 Selkäsaari (ö i Lappland, Östra Lappland, lat 66,71, long 27,41),  (0 ha)
 Selkäsaari (ö i Lappland, Östra Lappland, lat 66,94, long 27,50),  (10 ha)
 Selkäsaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,33, long 29,30),  (0 ha)
 Selkäsaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,34, long 29,67),  (1 ha)
 Selkäsaari (ö i Norra Österbotten, Ylivieska), 
 Selkäsaari (ö i Södra Österbotten, Järviseutu, lat 63,41, long 23,51),  (1 ha)
 Selkäsaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,49, long 24,13),  (2 ha)
 Selkäsaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,22, long 26,29),  (0 ha)
 Selkäsaari (ö i Egentliga Tavastland, Tavastehus, lat 61,12, long 24,24),  (2 ha)
 Selkäsaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,49, long 26,22), 
 Selkäsaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,52, long 26,42),  (1 ha)
 Selkäsaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,34, long 26,65),  (0 ha)
 Selkäsaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,43, long 26,77),  (0 ha)
 Selkäsaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,49, long 26,66),  (1 ha)
 Selkäsaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,81, long 26,57),  (20 ha)
 Selkäsaari (ö i Toivakka, Leppävesi),  (0 ha)
 Selkäsaari (ö i Äänekoski, Mämme),  (0 ha)
 Selkäsaari (ö i Norra Österbotten, Nivala-Haapajärvi, lat 63,55, long 25,94),  (22 ha)
 Selkäsaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,45, long 27,83),  (1 ha)
 Selkäsaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 63,28, long 28,11), 
 Selkäsaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,73, long 27,96),  (0 ha)
 Selkäsaari (ö i Lappland, Östra Lappland, lat 65,95, long 28,11),  (0 ha)
 Selkäsaari (ö i Lappland, Östra Lappland, lat 66,06, long 28,26),  (3 ha)
 Selkäsaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,74, long 28,79),  (9 ha)
 Selkäsaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,42, long 28,77),  (0 ha)
 Selkäsaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,59, long 28,88),  (0 ha)
 Selkäsaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,14, long 29,09),  (3 ha)
 Selkäsaari (ö i Lappland, Rovaniemi, lat 66,88, long 25,46), 
 Selkäsaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,02, long 27,80),  (0 ha)
 Selkäsaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki, lat 62,18, long 28,03),  (1 ha)
 Selkäsaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,19, long 28,38),  (10 ha)
 Selkäsaari (ö i Norra Savolax, Inre Savolax, lat 62,50, long 27,31),  (0 ha)
 Selkäsaari (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,47, long 27,50),  (1 ha)
 Selkäsaari (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,59, long 27,62),  (1 ha)
 Selkäsaari (ö i Kajanaland, Kajana, lat 64,46, long 27,46),  (2 ha)
 Selkäsaari (ö i Kajanaland, Kajana, lat 64,07, long 28,35),  (12 ha)
 Selkäsaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,47, long 24,92),  (0 ha)
 Selkäsaari (ö i Kuhmois, Päijänne),  (2 ha)
 Selkäsaari (ö i Birkaland, Övre Birkaland, lat 62,23, long 23,52),  (0 ha)
 Selkäsaari (ö i Birkaland, Övre Birkaland, lat 62,15, long 23,81),  (1 ha)
 Selkäsaari (ö i Birkaland, Övre Birkaland, lat 61,91, long 23,91),  (2 ha)
 Selkäsaari (ö i Södra Österbotten, Järviseutu, lat 62,83, long 24,36),  (0 ha)
 Selkäsaari (ö i Mellersta Finland, Äänekoski, Havusalmi),  (2 ha)
 Selkäsaari (ö i Birkaland, Södra Birkaland),  (0 ha)
 Selkäsaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 60,73, long 26,01),  (0 ha)
 Selkäsaari (ö i Saarijärvi, Pyhäjärvi),  (1 ha)
 Selkäsaari (ö i Kymmenedalen), Kouvola,  (1 ha)
 Selkäsaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 60,95, long 27,61),  (1 ha)
 Selkäsaari (ö i Viitasaari, Kolima),  (0 ha)
 Selkäsaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,74, long 27,12),  (0 ha)
 Selkäsaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,72, long 27,51),  (0 ha)
 Selkäsaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,91, long 26,56),  (1 ha)
 Selkäsaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 62,08, long 26,49),  (0 ha)
 Selkäsaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,99, long 26,92),  (0 ha)
 Selkäsaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,80, long 26,48),  (0 ha)
 Selkäsaari (ö i Kajanaland, Kajana, lat 63,93, long 27,73),  (0 ha)
 Selkäsaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax, lat 63,00, long 28,59),  (0 ha)
 Selkäsaari (ö i Norra Österbotten, Haapavesi-Siikalatva, lat 64,60, long 25,57),  (1 ha)
 Selkäsaari (ö i Norra Österbotten, Haapavesi-Siikalatva, lat 64,02, long 26,26),  (1 ha)
 Selkäsaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,33, long 26,45),  (1 ha)
 Selkäsaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,46, long 26,69),  (9 ha)
 Selkäsaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,37, long 26,93),  (1 ha)
 Selkäsaari (ö i Norra Österbotten, Oulunkaari),  (0 ha)
 Selkäsaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,85, long 27,65),  (1 ha)
 Selkäsaari (ö i Södra Österbotten, Kuusiokunnat, lat 62,48, long 24,01),  (9 ha)
 Selkäsaari (ö i Norra Savolax, Inre Savolax, lat 62,47, long 26,83),  (1 ha)
 Selkäsaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa, lat 65,64, long 28,40),  (0 ha)
 Selkäsaari (ö i Lappland, Rovaniemi, lat 66,52, long 25,72), 
 Selkäsaari (ö i Lappland, Östra Lappland, lat 66,59, long 26,78),  (1 ha)
 Selkäsaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,91, long 29,70),  (0 ha)
 Selkäsaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax, lat 62,69, long 28,68),  (2 ha)
 Selkäsaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 63,22, long 29,53),  (1 ha)
 Selkäsaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 63,04, long 29,89),  (0 ha)
 Selkäsaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 63,19, long 29,11),  (1 ha)
 Selkäsaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 63,40, long 29,18),  (1 ha)
 Selkäsaari (ö i Lappland, Norra Lappland, lat 67,42, long 26,15),  (5 ha)
 Selkäsaari (ö i Lappland, Norra Lappland, lat 67,38, long 26,61),  (0 ha)
 Selkäsaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,20, long 27,28),  (0 ha)
 Selkäsaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,06, long 27,62),  (0 ha)
 Selkäsaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,22, long 27,63),  (16 ha)
 Selkäsaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 65,03, long 28,83),  (1 ha)
 Selkäsaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,03, long 25,62),  (3 ha)
 Selkäsaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,24, long 25,83),  (3 ha)
 Selkäsaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,28, long 26,02),  (0 ha)
 Selkäsaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 63,89, long 30,21),  (1 ha)
 Selkäsaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa, lat 65,80, long 28,50),  (2 ha)
 Selkäsaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 65,11, long 29,05),  (1 ha)
 Selkäsaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,91, long 28,81),  (3 ha)
 Selkäsaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa, lat 66,19, long 28,85),  (1 ha)
 Selkäsaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa, lat 66,31, long 28,86),  (1 ha)
 Selkäsaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,48, long 23,65),  (1 ha)
 Selkäsaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,53, long 23,92),  (0 ha)
 Selkäsaari (ö i Petäjävesi),  (3 ha)
 Selkäsaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,34, long 27,50),  (0 ha)
 Selkäsaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,48, long 27,65),  (1 ha)
 Vihtasaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa, lat 65,96, long 29,24),  (14 ha)
 Selkäsaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa, lat 66,06, long 29,60),  (1 ha)
 Selkäsaari (ö i Lappland, Kemi-Torneå, lat 66,14, long 23,93),  (3 ha)
 Selkäsaari (ö i Södra Karelen, Imatra, lat 61,29, long 28,91),  (4 ha)
 Selkäsaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,47, long 28,15),  (29 ha)
 Selkäsaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 63,03, long 27,80),  (3 ha)
 Selkäsaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 63,08, long 28,00),  (2 ha)
 Selkäsaari (ö i Nyland, Helsingfors, lat 60,34, long 23,87),  (1 ha)
 Selkäsaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,18, long 26,72),  (0 ha)
 Selkäsaari (ö i Norra Savolax, Inre Savolax, lat 63,00, long 26,94), 
 Selkäsaari (ö i Norra Karelen, Mellersta Karelen, lat 61,80, long 29,85),  (0 ha)
 Selkäsaari (ö i Nyland, Helsingfors, lat 60,56, long 23,92),  (0 ha)
 Selkäsaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,13, long 28,71),  (15 ha)
 Selkäsaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,36, long 28,68),  (0 ha)
 Selkäsaari (ö i Satakunta), Björneborg,  (1 ha)
 Selkäsaari (ö i Norra Karelen, Mellersta Karelen, lat 62,00, long 29,64),  (23 ha)
 Selkäsaari (ö i Norra Karelen, Mellersta Karelen, lat 62,11, long 29,90),  (2 ha)
 Selkäsaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 63,09, long 27,33),  (1 ha)
 Selkäsaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,99, long 27,49),  (1 ha)
 Selkäsaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 63,11, long 27,69),  (2 ha)
 Selkäsaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa, lat 66,07, long 28,66),  (2 ha)
 Selkäsaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa, lat 65,95, long 28,79),  (2 ha)
 Selkäsaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,85, long 27,19),  (0 ha)
 Selkäsaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,85, long 27,10),  (0 ha)
 Selkäsaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,60, long 29,40), 
 Selkäsaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,61, long 29,70),  (2 ha)
 Selkäsaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,69, long 23,71),  (10 ha)
 Selkäsaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,76, long 23,79),  (1 ha)
 Selkäsaari (ö i Kajanaland, Kajana, lat 63,76, long 28,21),  (0 ha)
 Selkäsaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,59, long 28,88),  (3 ha)
 Selkäsaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki, lat 61,70, long 28,01),  (1 ha)
 Selkäsaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,66, long 28,26),  (6 ha)
 Selkäsaari (ö i Lappland, Tunturi-Lappi, lat 67,61, long 24,16),  (0 ha)
 Kuovdâláássáš (ö, lat 69,16, long 27,87), Lappland, Norra Lappland, 
 Selkäsaari (ö i Birkaland, Sydvästra Birkaland, lat 61,30, long 23,21),  (0 ha)
 Selkäsaari (ö i Birkaland, Sydvästra Birkaland, lat 61,41, long 23,05),  (2 ha)
 Selkäsaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,68, long 24,17),  (0 ha)
 Selkäsaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,59, long 24,75),  (1 ha)
 Selkäsaari (ö i Södra Österbotten, Kuusiokunnat, lat 62,48, long 23,67),  (1 ha)
 Selkäsaari (ö i Viitasaari, Ilmolahti),  (1 ha)
 Selkäsaari (ö i Viitasaari, Saikaansalmi),  (2 ha)
 Selkäsaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 65,27, long 29,33),  (3 ha)
 Selkäsaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki, lat 62,36, long 27,48),  (0 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar